Paul de Graaf (socioloog), een Nederlands socioloog;
Paul de Graaf (zanger), een Nederlands singer-songwriter.